Franciaország
Rians, település Cher megyében
Rians, település Var megyében